Speak Now — третий альбом американской кантри-певицы Тейлор Свифт, выпущенный 25 октября 2010 года под лейблом Big Machine. Альбом дебютировал в чарте Billboard 200 сразу на первом месте, разошедшись за первую неделю продаж рекордным для 2010 года тиражом в 1 047 000 экземпляров. Все 14 песен с этого альбома вошли в сингловый хит-парад Billboard Hot 100, а основной хит «Mine» достиг в нём места № 3.

Об альбоме 
Speak Now был выпущен 25 октября 2010 года под лейблом Big Machine и, благодаря дебютному тиражу в 1 047 000 экземпляров, он стал вторым для певицы диском № 1 в США и 3-м самым быстро распродаваемым альбомом для женщин в истории США. В Великобритании альбом дебютировал на № 6 в Top 40 Albums. В Канаде альбом также дебютировал на № 1 Canadian Albums Chart, с тиражом в 62,000 копий. После мощного дебюта, альбом задержался на № 1 и на вторую неделю в США, с тиражом 320,000 копий (падение на 69 %). В его 3-ю неделю он был смещён на второе место (212,000) дебютировавшим тогда новым диском Сюзан Бойл The Gift.

Однако в его 8-ю неделю альбом снова вернулся на № 1 (259,000). В 9-ю неделю релиза он оставался на вершине 4-ю неделю (276,000, рост на 11 %). На 10-ю неделю релиза, несмотря на малый тираж (77,000, падение 72 % по сравнению с предыдущей неделей) альбом Свифт по-прежнему был на № 1 уже 5-ю неделю.

По официальным данным, Тейлор Свифт посвятила песню «Back to December» одному из своих бывших бойфрендов — актеру Тейлору Лотнеру, известному по роли Джейкоба Блэка в фильмах франчайза «Сумерки» (The Twilight Saga).

Сингл «Mean» получил премию Grammy, как лучшая кантри-песня в номинациях Лучшее сольное кантри-исполнение и Лучшее кантри-песня.
Альбом в 2011 году выиграл премию Billboard Music Awards в номинации Top Country Album.

Сингл «Speak Now» сразу дебютировал на восьмом месте в Billboard Hot 100 с тиражом 217,000 цифровых загрузок. «Speak Now» стал 6-м для Тейлор Свифт синглом, сразу вошедшим в Top-10, что сделало её первым в истории исполнителем по этому показателю. Ранее рекорд с 5 дебютами в Top-10 основного американского чарта Billboard Hot 100 удерживала певица Mariah Carey, сделавшая это достижение в 1995—1998 года.

Все 14 песен с основного издания альбома и 3 бонус-трека вошли в чарт США Billboard Hot 100, 11 из них находилисть там одновременно, что сделало Свифт только 3-й в истории исполнителем и 1-й женщиной с более чем десятью конкурирующих хитов в Hot 100. Speak Now также единственный в истории альбом, имеющий 17 хитов в Hot 100. Итого: 4 хита в Top-10, 7 хитов в Top-20 и 9 хитов в Top-30.

Тейлор Свифт гастролировала в течение 2011 и начале 2012 года в поддержку Speak Now. В рамках тринадцати месяцев, 111-дат мирового турне, Тейлор сыграла семь концертов в Азии, двенадцать концертов в Европе, 80 концертов в Северной Америке и двенадцать концертов в Австралии. В туре Speak Now World Tour приняли участие более 1,6 миллиона поклонников певицы и было собрано более 123 миллиона долларов, став одним из самых кассовых гастролей всех времен.

Все песни в альбоме Тейлор написала сама.

Отзывы 
Альбом Speak Now получил в целом положительные отзывы от современных критиков. Metacritic, который присваивает нормализованный рейтинг из 100 баллов рецензиям мейнстримовых изданий, дал альбому средний балл 77, основанный на 20 рецензиях. AnyDecentMusic? собрал 10 рецензий и дал ему средний балл 6,9 из 10.

Большинство критиков одобрили взрослый взгляд Свифт на любовь и отношения. Рецензии, опубликованные в AllMusic, Entertainment Weekly, The Guardian, Los Angeles Times, и Rolling Stone, похвалили песни за передачу эмоций с помощью увлекательного повествования и ярких деталей. В рецензии на AllMusic Стивен Томас Эрлевайн написал: «[Свифт] пишет с точки зрения момента, но при этом обладает мастерством автора песен не по годам». American Songwriter одобрил самостоятельно написанный материал Свифт и её художественный контроль. В своём справочнике потребителя Роберт Кристгау отметил, что хотя альбом «слишком длинный и перегруженный», песни «демонстрируют усилия, которые имеют удивительное сходство с заботой — то есть заботой в самом лучшем, широком и эмоциональном смысле».

Драматические темы альбома о разбитом сердце и мести получили смешанные отзывы. Spin и Now отметили, что, хотя альбом включает несколько запоминающихся треков, Speak Now омрачен знаменитостями, гневом и обидами. Журнал Slant похвалил мелодичный почерк Свифт за то, что она предлагает радио-дружественные поп-хуки, но раскритиковал тексты песен «Dear John», «Mean», «Innocent» и «Better than Revenge» как поверхностные и недальновидные. По мнению Стивена Хайдена из The A.V. Club, эти треки являются сильной стороной Speak Now: «Самый ловкий трюк Свифт — быть самой привлекательной, когда она потакает такой неприкрытой гадости». Entertainment Weekly согласился, считая эти треки неизбежными для творческой эволюции Свифт. The Village Voice отметил, что авторская песня Свифт «не исповедальная, а драматическая», и нашел её более нюансированной и зрелой по сравнению с песнями Fearless.

Другие рецензии были посвящены продюсированию Speak Now. Рецензии, опубликованные в журналах Paste и Slant Magazine, назвали альбом запоминающимся, с популярными на радио мелодиями; Paste был впечатлён кроссоверной привлекательностью, но посчитал общее производство скучным. The Village Voice не согласился со слабым и напряженным вокалом Свифт. BBC Music сочла трек-лист альбома слишком длинным, но в целом назвала его «искрометной и трогательной записью». Now одобрил эксперименты Свифт со стилями, отличными от кантри, но счёл их «слишком безопасными» и сказал, что альбом омрачен «ловко спродюсированным пауэр-попом и слащавой одинаковостью [которая] неотличима от любого количества сегодняшних радио-ориентированных артистов». Энн Пауэрс оценила мягкие, интроспективные треки Speak Now за персонализацию поп-музыки. Джон Караманика из The New York Times похвалил эксперименты с такими жанрами, как блюз и поп-панк, и назвал Speak Now смелым шагом для Свифт.

Награды и номинации

Признание 
Музыковед Джеймс Э. Пероун считает, что «Speak Now» появился «в любопытный момент» в карьере Свифт. После того, как её дебютный альбом 2006 года отметил её как «вундеркинда-певца», а альбом Fearless 2008 года превратил в «добросовестную звезду», Speak Now ознаменовал творческую зрелость Свифт с нюансированными наблюдениями, отражающими её юный возраст. В статье на обложке Rolling Stone в 2019 году Свифт сказала, что написала альбом самостоятельно как реакцию на сомнения критиков в её способности писать песни. Профессор коммуникации Майлз Макнатт утверждал, что самописный альбом Speak Now был определенным шагом Свифт к тому, чтобы заявить об авторстве своей музыки и карьеры, в отличие от других артистов, которых продают их лейблы. Его коммерческий успех способствовал тому, что её слава поп-звезды вышла за рамки самоидентификации Свифт как исполнительницы кантри-музыки. Сэм Содомски из Pitchfork, рецензируя альбом в 2019 году, утверждал, что принадлежность Свифт к кантри-музыке служит скорее показателем её автобиографического написания песен, чем музыкального стиля.

Критики и музыковеды отметили Speak Now лежит в контексте знаменитости Свифт. Некоторые рассматривали песни, вдохновленные публичным опытом Свифт, включая отношения с высокопоставленными знаменитостями и инцидент на церемонии вручения премии MTV в 2009 году, как прецедент для написания песен Свифт на последующих альбомах, которые привлекали внимание СМИ на протяжении всей её карьеры. Как заметила профессор гендерных исследований Адриан Браун, песни об идеализированной романтике и её невинный образ «хорошей девочки» выделили Свифт среди современных сексуализированных поп-артисток. Браун отметила, что нежелание Свифт открыто обсуждать секс и склонность критиковать женщин, которые «шлют себя», как в тексте песни «Better than Revenge», были проблематичными. В издании Vulture Маура Джонстон отметила, что хотя песни о публичном опыте Свифт были ошибкой, они намекают на её альбом 2017 года Reputation, который исследует публичный образ Свифт и противостояние её критикам.

Список композиций 
Список композиций по данным официального сайта Т.Свифт на 22 сентября 2010.

Замечания
 Изданные не в Северной Америке версии альбома имеют разные версии записей песен «Mine», «Back to December» и «The Story of Us», которые дополнительно продюсировали Dean Gillard и Matt Ward.

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Чарты десятилетия

Чарт всех времён (All-time)

Сертификации 

| (PARI)
|Platinum
|15,000
|-

!scope="row"|В мире
|
|6,000,000

Примечания

Литература

Ссылки 
 Speak Now at Metacritic

Альбомы Тейлор Свифт
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы США
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Альбомы на английском языке
Альбомы, сертифицированные как мультиплатиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы Big Machine Records
Альбомы, спродюсированные Тейлор Свифт